Literatursprache steht für:

 Literatursprache, auch Dichtersprache, besondere Sprachform
 von der Literatursprache beeinflusster Standard einer Sprache, siehe Standardvarietät #Andere Termini
 eine Sprache mit all ihren Dialekten, die über (mindestens) eine Standardvarietät verfügt, siehe Standardsprache #Andere Bezeichnungen

Siehe auch: